de Drentse havezate Oldengaerde
In verschillende gemeenten komen straten met deze naam voor, vernoemd naar de havezate. Doorgaans wordt de toevoeging "straat" niet toegepast.
 Oldengaarde (Amsterdam), deelgemeente Amsterdam-Zuid, wijk Buitenveldert
 Oldengaardestraat (Assen)
 Oldengaardestraat (Breda)
 Oldengaarde (Eindhoven)
 Oldengaarde (Norg)
 Oldegaarde (Rotterdam), deelgemeente Charlois

Straatnaam